Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 1986/1987 – 44. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w Pucharze Zdobywców Pucharów (1987/1988). Tym razem trofeum wywalczył Hamburger SV. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 27 sierpnia–7 października 1986
 Runda 2: 24 października–12 listopada 1986
 Runda 3: 18–19 listopada 1986
 Ćwierćfinał: 7 marca 1987
 Półfinał: 31 marca–1 kwietnia 1987
 Finał: 20 czerwca 1987 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 27 sierpnia do 7 października 1986 roku.

|}

Mecze powtórzone 

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano od 24 października do 12 listopada 1986 roku.

|}

Mecze powtórzone 

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano 18 i 19 listopada 1986 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano 7 marca 1987 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 31 marca i 1 kwietnia 1987 roku.

|}

Finał

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
1986 w Niemczech
1987 w Niemczech
!